Het hink-stap-springen voor heren werd als deel van atletiek tijdens de Olympische Spelen 2004 in Athene afgewerkt op 20 en 22 augustus 2004. De kwalificatie afstand was 17,00 m dit betekent dat iedereen die deze afstand haalde door ging naar de finale. Omdat er maar 9 atleten waren die deze afstand haalden werd dit aangevuld tot 12 atleten.

Kwalificatie

Finale 

Mannen Hink-stap-springen